Mistrzostwa Świata Kobiet w Curlingu 2012 rozgrywane były między 17 a 25 marca 2012 w kanadyjskim Lethbridge (Alberta), w ENMAX Centre.

Obrońcą tytułu mistrzowskiego z Esbjergu 2011 była reprezentacja Szwecji, poprzednią edycję zawodów wygrała Anette Norberg w tej występowała Margaretha Sigfridsson.

Do fazy play-off w bilansem meczów 8:3 zakwalifikowały się Szwedki, Szwajcarki (Mirjam Ott) i Koreanki (Kim Ji-sun). W meczu barażowym musiały uczestniczyć reprezentacje Kanady (Heather Nedohin) i Stanów Zjednoczonych (Allison Pottinger). Ostatecznie wynikiem 9:8 to gospodynie znalazły się w fazie finałowej.

W górnym meczu play-off 7:6 lepsze okazały się Szwedki. Szwajcarki zaś w półfinale grały przeciwko Koreankom, które wcześniej pokonały 4:3 Kanadyjki. Mecz półfinałowy zakończył się wynikiem 9:6 na korzyść zespołu europejskiego. Brązowe medale przypadły ekipie Kanadyjskiej, która zrewanżowała się rezultatem 9:6. Również w wyrównanym finale Szwajcarki zrewanżowały się Szwedkom.

Szwajcarki stanęły na najwyższym stopniu podium zawodów po raz trzeci, ostatni raz miało to miejsce aż 29 lat wcześniej. Także pierwszy raz od 2000 zakwalifikowały się do finału. Zespół koreański był największą niespodzianką imprezy, wcześniej najwyżej plasował się na 10. miejscu.

Były to pierwsze mistrzostwa, które w nowym systemie stanowiły kwalifikację do Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014.



Kwalifikacje 
 Gospodarz: 
 Obrońca tytułu mistrzowskiego: 
 Siedem zespołów z Mistrzostw Europy 2011
 
 
 
 
 
 
 
 Zespół ze strefy Ameryki: 
 Dwa zespoły z Mistrzostw Strefy Pacyfiku 2011

Reprezentacje 

 uwaga – Andrea Schöpp 10 marca 2012 podczas treningu narciarskiego złamała nogę oraz zerwała więzadła w kolanie, podczas turnieju jako kapitan zastępuje ją Melanie Robillard jednak ostatnie kamienie zagrywa Imogen Lehmann

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał 
25 marca 2012; 16:30

Mały finał 
25 marca 2012; 9:00; Widownia: 2978

Półfinał 
24 marca 2012; 18:00; Widownia: 3410

1-2 
23 marca 2012; 19:00; Widownia: 3267

3-4 
24 marca 2012; 13:00; Widownia: 3551

Tie-breaker 
23 marca 2012; 14:00; Widownia: 2792

Round Robin 
 Klasyfikacja po 17. sesji

Sesja 1. 
17 marca 2012; 14:00; Widownia: 2220

Sesja 2. 
17 marca 2012; 19:00; Widownia: 2721

Sesja 3. 
18 marca 2012; 9:00; Widownia: 1915

Sesja 4. 
18 marca 2012; 14:30; Widownia: 2687

Sesja 5. 
18 marca 2012; 19:30; Widownia: 2502

Sesja 6. 
19 marca 2012; 9:00; Widownia: 1480

Sesja 7. 
19 marca 2012; 14:00; Widownia: 1567

Sesja 8. 
19 marca 2012; 19:00; Widownia: 1787

Sesja 9. 
20 marca 2012; 9:00; Widownia: 1449

Sesja 10. 
20 marca 2012; 14:00; Widownia: 1360

Sesja 11. 
20 marca 2012; 20:00; Widownia: 1997

Sesja 12. 
21 marca 2012; 9:00; Widownia: 1989

Sesja 13. 
21 marca 2012; 14:00; Widownia: 2304

Sesja 14. 
21 marca 2012; 19:00; Widownia: 1810

Sesja 15. 
22 marca 2012; 9:00; Widownia: 1935

Sesja 16. 
22 marca 2012; 14:00; Widownia: 1837

Sesja 17. 
22 marca 2012; 19:00; Widownia: 3794

Statystyki

Chiny 

 1 –  Zhou trzecia, Sun leadem
 2 –  Zhou trzecia, Yue druga, Sun pierwsza
 3 –  Zhou trzecia, Yue druga, Liu pierwsza, po zmianie Sun pierwsza, Liu druga, Zhou trzecia
 4 –  Zhou trzecia, Liu druga, Yue pierwsza

Czechy

Dania 

 1 – Neergaard druga, Ellegaard trzecia

Kanada 

 1 – Mair została zastąpiona przez Nixon

Korea Południowa 

 1 –  Shin Mi-sung druga, Gim Un-chi otwierającą

Niemcy

Rosja 

 1 – Fomina i Priwiwkowa zamienione pozycjami
 2 – Fomina trzecia, Ezekh druga
 3 – Fomina i Priwiwkowa zamienione pozycjami, Ezekh zastąpiła Priwiwkową

Stany Zjednoczone

Szkocja

Szwajcaria

Szwecja

Włochy

Zobacz też 
 Sezon 2011/2012 w curlingu
 Scotties Tournament of Hearts 2012

Przypisy

Bibliografia 
 
 Oficjalna strona internetowa mistrzostw 

2012
2012 w curlingu
2012 w Kanadzie
Curling w Kanadzie
Lethbridge